Lago di Baratz est un lac situé dans la Province de Sassari en Sardaigne. À une altitude de , sa superficie est de 0,6 km2. Il est le seul lac naturel d'eau douce en Sardaigne.

Localisation 
Le Lago di Baratz est situé à l'intérieur de la commune de Sassari, près de Alghero.

Le lac n'a aucun émissaire, néanmoins sa profondeur n'augmente pas par la perméabilité sableuse de la dune qui fait barrage sur le Rio dei Giunchi. La profondeur du lac était à son minimum dans les années 1960 () et à son maximum dans des années 1970 (). Actuellement son niveau est de .

Bibliographie 
G. Borgarello, A. Casu; E. Morero; G. Oggiano; G. Oliva; A. Torre; A. Valsecchi, Baratz: La didattica e i biotopi, Sassari, C.E.E.A. Lago Baratz, 2000.
AA. VV., Vivo a Baratz, Sassari, C.E.E.A. Lago Baratz, 2001.

Baratz
Province de Sassari